Pierre Prévost kan syfta på bland andra:

* Pierre Prévost (1751–1839), schweizisk filosof och fysiker
 Pierre Prévost (1764–1823), fransk panoramamålare
 Pierre Prévost (1912–2003), fransk journalist och essäist